

Osoby 
 Winston Churchill

Produkty
 Winston (papierosy)

Miejsca 
Miejscowości w USA:
 Winston – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Winston – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Winston – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Broadwater
 Winston – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sierra
 Winston – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Winston (ang. Winston Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Winston (ang. Winston County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Winston (ang. Winston County) – w stanie Missisipi
W Wielkiej Brytanii:
 Winston – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Winston – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)